Moeder Natuur kan verwijzen naar:
 de natuur, metaforisch aangeduid als moeder van alles
 een Moedergodin, godin als bron van alles
 Moeder Natuur (Smurfen), een personage uit De Smurfen